Sezon 1928/29 był 27. sezonem w historii Realu Madryt i pierwszym sezonem tego klubu w nowo-utworzonej Primera División.

Skład

Mecze

Tabela

Bibliografia 
 

1928 w piłce nożnej
1929 w piłce nożnej
Real Madryt w poszczególnych sezonach